O Alphaville Tênis Clube - ATC é um clube poliesportivo com sede na cidade de Barueri, SP, Brasil, foi criado em setembro de 1976, para a confraternização entre vizinhos que moravam no empreendimento imobiliário Alphaville.

Hoje o clube possui várias modalidades de esporte como: Artes Marciais, Handebol, Basquete, Natação, Futebol, Tênis, Futsal, Trampolim, Ginástica, Voleibol e Ginástica Artística.

O Rugby no Clube 
Em 1974 já havia interesse de alguns moradores do novo empreendimento imobiliário Alphaville em jogar rugby, mas atividades só se deram em setembro de 1976 após o clube ser fundado. O Rugby teve seu impulso mesmo, foi após o clube deixar de ser interesse à Construtora, isso fez com que em 1982 as duas partes fizessem um acordo e o ATC passasse a ser independente.

Nos anos 80 e no início dos anos 90, o Alpha Rugby demonstrava uma grande superioridade no esporte.

Em 1993 o departamento de rugby do clube foi fechado, o motivo era a mudança da maioria do jogadores para outras cidades principalmente para São Paulo, neste mesmo ano a diretoria do São Paulo Athletic Club convidou João Nogueira, então jogador do Alpha, para iniciar um trabalho de recuperação e desenvolvimento do rugby em seu clube que quase foi extinto também. No ano seguinte outros atletas do Alphaville foram reforçar este trabalho, como Hedilson Fahl, Antônio C. (Caripa) Carneiro, Marco Palanti, Paulo Segato, Renato Mazagão, Hugo Freitas, Cesar (Charlie Brown) Mancini. Em 1995, a última leva de jogadores como Fabian Maggiori, Marcelo Amiky, Gilberto (Giba) Poso e Eduardo Padilha.

Títulos no rugby 
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 7 vezes (1980, 1982, 1983*, 1985, 1989, 1991, 1992)
Campeonato Brasileiro de Rugby vice-campeão 1 vez (1984)
  Campeonato Paulista de Rugby campeão 1 vez (1987)
Campeonato Paulista de Rugby vice-campeão 1 vez (1990)

*(título dividido com Niterói Rugby Football Clube)
  Campeonato Paulista Infantil de Rugby Campeão (1991)

Curiosidades no rugby 
 Em 1983 Cláudio Furusho, jogador de rugby do clube, recebeu o prémio "Troféu Colin Woodbury Turnbull" (troféu dado ao melhor jogador de cada temporada) pela Associação Brasileira de Rugby hoje atual Confederação Brasileira de Rugby.

Ligações externas 
 
 

Times de rugby de São Paulo
Esporte de Barueri
Clubes desportivos de São Paulo (estado)
Fundações em São Paulo em 1976